Scarites är ett släkte av skalbaggar. Scarites ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Scarites